Osoby o tym nazwisku:
 Abubakar Nurmagomiedow – rosyjski zawodnik mieszanych sztuk walk
 Chabib Nurmagomiedow – rosyjski zawodnik mieszanych sztuk walk
 Usman Nurmagomiedow – rosyjski zawodnik mieszanych sztuk walk